Кири́ллов (Кири́ллова) — русская фамилия, образованная от имени Кирилл, и топоним.

Известные носители

А 
 Кириллов, Аверкий Степанович (1622—1682) — русский государственный деятель и крупный купец-предприниматель.
 Кириллов, Аким Трофимович (1866—1941) — общественный деятель, старообрядец.

Б 
 Кириллов, Борис Николаевич (род. 1935) — чемпион мира по лыжным гонкам и триатлону.
 Кириллов, Борис Фёдорович (род. 1992) — азербайджанский пловец.

В 
 
 
 
 Кириллов, Вениамин Иванович (1916—1943) — Герой Советского Союза.
 Кириллов, Виктор Дмитриевич (род. 1967) — украинский политик.

Г 
 Кириллов, Гавриил Георгиевич (1901—?) — советский партийный деятель.

Д 
 Кириллов, Денис Леонидович (род. 1974) — российский актёр театра и кино.

Е 
 Кириллов, Елпидифор Анемподистович (1883—1964) — советский физик, создатель одесской научной школы в области научной фотографии.

И 
 
 
 Кириллов, Иннокентий — российский и эстонский дзюдоист.
 Кириллов, Иосиф Константинович (1905—1993) — советский военачальник, генерал-майор.

М

Н

О—Ю 
 Кириллов, Олег (род. 19??) — советский и российский пианист, композитор в области электронной и рок-музыки.
 Кириллов, Олег Николаевич (род. 1975) — советский и украинский футболист.
 Кириллов, Павел Леонидович (1927—2021) — советский и российский учёный-атомщик, заведующий кафедрой «Атомные электростанции» МИФИ (1959—1971). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1988).
 
 Кириллов, Роман Михайлович (род. 1977) — российский актёр.
 Кириллов, Сергей Алексеевич (род. 1960) — советский и русский художник.
 Кириллов, Степан Родионович (1877—1960) — член IV Государственной думы от Витебской губернии, депутат III Латвийского сейма.
 Кириллов, Тарас Кириллович (1880—1921) — чувашский поэт, публицист, переводчик.
 Кириллов, Тимофей Савельевич (в монашестве Тихон Задонский; 1724—1783) — епископ РПЦ, богослов, православный религиозный просветитель XVIII века.
 Кириллов, Эдуард Павлович (в монашестве Вениамин; род. 1979) — епископ РПЦ, епископ Ардатовский и Атяшевский.



Двойные фамилии 
 Кириллов-Угрюмов, Виктор Григорьевич (1924—2007) — председатель высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР (1974—1987).

См. также

Топоним 
 Кириллов — город в России, административный центр Кирилловского района Вологодской области

См. также

Примечания